Gerd steht für:
 Gerhard, Kurzform des deutschen Vornamens
 Gerda (Mythologie), das Riesenmädchen von großer Schönheit in den Sagen der Edda
 Gerd-Insel, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln in der Antarktis
 Gerd (Schiff), eine schwedische Autofähre
 Gerd (Mond), Mond des Planeten Saturn

GERD steht als Abkürzung für:
 Gastroesophageal reflux disease, die gastroösophageale Refluxkrankheit
 Grand Ethiopian Renaissance Dam, die Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre

Siehe auch:
 Gert
 Gerth
 Geert
 Gerde

Abkürzung